Henry Kotani (1887-1972), cinéaste japonais ;
 Kinya Kotani (1979-), acteur, chanteur, compositeur et musicien japonais ;
 Mari Kotani (1958-), critique féministe de science fiction japonaise ;
 Mikako Kotani (1966-), nageuse synchronisée japonaise ;
 Riho Kotani (1994-), chanteuse japonaise, ex-idole du groupe NMB48 ;
 Tomoyuki Kotani (alias Styleos), illustrateur japonais.